Der Kanton Autun-2 ist ein französischer Wahlkreis im Département Saône-et-Loire in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 27 Gemeinden im Arrondissement Autun und hat seinen Hauptort (frz.: bureau centralisateur) in Autun.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 27 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Autun-2